Voici une liste non exhaustive de joueurs ayant évolué à l'Union sportive du littoral de Dunkerque.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

V

W

Z 

Liste de footballeurs par club en France
Dunkerque Grand Littoral